Pablo Neruda (1904–1973), poeta i diplomàtic xilè
 Neruda (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri
 Neruda (pel·lícula), pel·lícula de 2016 dirigida per Pablo Larraín